Mantas Armalis (né le  à Plungė en Lituanie) est un joueur professionnel lituanien de hockey sur glace. Il évolue au poste de gardien de but.

Biographie

Carrière en club 
Né en Lituanie, ses parents ont déménagé en Suède lorsque Armalis était âgé de quatre mois. Bien que ses parents pratiquaient la course d'orientation, Armalis préfère se tourner vers le hockey sur glace.

Formé au Haninge HF, il a joué pour l'équipe des moins de 16 ans du Djurgårdens IF en 2007-2008, puis celle des moins de 18 ans du Mora IK la saison suivante. Après avoir joué quelques autres saisons avec l'équipe de jeunes de Mora, il passe la saison 2012-2013 avec le Tranås AIF en Division 1, troisième échelon suédois. Il joue ensuite en Allsvenskan, deuxième division du pays, avec le Mora IK, puis joue pour la première fois au championnat élite suédois en 2014 avec le Djurgårdens IF.

Après deux saisons avec le Djurgårdens, il signe le  un contrat d'un avec les Sharks de San José de la Ligue nationale de hockey (LNH). Il passe la saison avec le Barracuda de San José, équipe affiliée aux Sharks dans la Ligue américaine de hockey, comme deuxième gardien derrière Troy Grosenick.

Les Sharks n'offrent pas de nouveau contrat à Armalis après cette saison, si bien que ce dernier rejoint le Dinamo Riga, équipe de Lettonie évoluant dans la KHL. En , il retourne en Suède en signant pour le Skellefteå AIK.

Carrière internationale 
Il représente la Lituanie au niveau international. Il honore sa première sélection senior en division I du championnat du monde en 2011. Il joue son premier match le  face à la Pologne alors qu'il vient en renfort après que le gardien Nerijus Dauksevičius ait concédé quatre buts lors des deux premiers tiers-temps.

Statistiques

En club 

|-
| 2009-2010 || Mora IK U20 || J20 SuperElit || 21 || || || ||  || || 3,99 || 87,8 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2010-2011 || Mora IK U20 || J20 SuperElit || 19 || || || ||  || || 3,45 || 89,7 || 0 || 10 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012 || Mora IK U20 || J20 SuperElit || 37 || || || ||  || || 3,08 || 90,7 || 2 || 37 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012 || Söderhamn/Ljusne HC || Division 1 || 1 || 0 || 1 || 0 || 60 || 5 || 5,00 || 85,7 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012 || Borlänge HF || Division 1 || 1 || 0 || 1 || 0 || 61 || 5 || 5,00 || 85,7 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || Tranås AIF || Division 1 || 33 || 19 || 14 || 0 ||  || 86 || 2,62 || 91,5 || 3 || 6 || 5 || 2 || 3 || 300 || 19 || 3,80 || 90,1 || 0 || 2
|-
| 2013-2014 || Mora IK || Allsvenskan || 40 || 23 || 16 || 0 ||  || 87 || 2,20 || 92,6 || 5 || 8 || 5 || 1 || 4 || 290 || 21 || 4,33 || 85,7 || 0 || 0
|-
| 2014-2015 || Djurgårdens IF || SHL || 20 || 7 || 10 || 0 ||  || 54 || 3,09 || 90,5 || 2 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Djurgårdens IF || SHL || 34 || 16 || 16 || 0 || 1986 || 80 || 2,42 || 91,8 || 2 || 4 || 3 || 0 || 3 || 178 || 11 || 3,71 || 89,5 || 0 || 2
|-
|2016-2017 || Barracuda de San José || LAH || 24 || 12 || 5 || 3 ||  || 64 || 3,06 || 88,5 || 2 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
|2017-2018 || Dinamo Riga || KHL || 12 || 3 || 5 || 1 || 577 || 24 || 2,50 || 91,1 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Skellefteå AIK || SHL || 32 || 18 || 14 || 0 ||  || 69 || 2,18 || 91,7 || 4 || 0 || 5 || 2 || 2 || 254 || 11 || 2,60 || 90,4 || 1 || 0

|-
| 2019-2020 || Skellefteå AIK || SHL || 15 || 5 || 9 || 0 || 770 || 38 || 2,96 || 88,0 || 1 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Djurgårdens IF || SHL || 31 || 16 || 13 || 0 ||  || 76 || 2,55 || 91,0 || 1 || 0 || 3 || 1 || 2 || 178 || 6 || 2,02 || 93,4 || 0 || 0

Au niveau international 

| 2009 ||align=left| Lituanie U18 ||align=left|Championnat du monde -18 ans D1 ||5 ||299 ||15 ||3,01 ||92,4 ||0 ||0 ||align=left| place du groupe A
|-
| 2010 ||align=left| Lituanie U18 ||align=left|Championnat du monde -18 ans D1 ||4 ||239 ||24 ||6,02 ||86,4 ||0 ||0 ||align=left| place du groupe (relégué en D2)
|-
| 2011 ||align=left| Lituanie U20 ||align=left|Championnat du monde junior D1 ||5 ||240||30 ||7,50 ||85,3 ||0 ||0 ||align=left| place du groupe B (relégué en D2)
|-
| 2011 || align=left| || align=left|Championnat du monde D1 ||4 ||200 ||13 ||3,90 ||87,5 ||0 ||0 ||align=left| place du groupe B
|-
| 2012 ||align=left| Lituanie U20 || align=left|Championnat du monde junior D2A ||5 ||309||11 ||2,14 ||94,4 ||1 ||0 ||align=left| place
|-
| 2012 ||align=left| Lituanie || align=left|Championnat du monde D1B ||4 ||239 ||18 ||4,52 ||87,6 ||0 ||0 ||align=left| place
|-
| 2012 ||align=left| Lituanie || align=left|Qualifications olympiques || 3 ||160||13 ||4,88 ||86,3 ||0 ||2 ||align=left|Non qualifié
|-
| 2013 ||align=left| Lituanie || align=left|Championnat du monde D1B ||3 ||179||11 ||3,69 ||91,0 ||0 ||0 ||align=left| place
|-
| 2014 ||align=left| Lituanie || align=left|Championnat du monde D1B ||5 ||299 ||9 ||1,81 ||92,2 ||1 ||0 ||align=left| place
|-
| 2015 ||align=left| Lituanie || align=left|Championnat du monde D1B ||5 ||299 ||11 ||2,21 ||93,8 ||1 ||0 ||align=left| place
|-
| 2016 ||align=left| Lituanie || align=left|Qualifications olympiques ||3 ||160 ||15 ||5,62 ||88,3 ||0 ||0 ||align=left|Non qualifié
|-
| 2018 ||align=left| Lituanie || align=left|Championnat du monde D1B ||5 ||299 ||9 ||1,79 ||93,6 ||1 ||0 ||align=left| place (promu en D1A)

Références 

Naissance en septembre 1992
Naissance en Lituanie
Joueur international lituanien de hockey sur glace
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur du Mora IK
Joueur du Djurgårdens IF (hockey sur glace)
Joueur du Barracuda de San José
Joueur du Dinamo Riga
Joueur du Skellefteå AIK